Maksim Aleksandrovitch Gontcharov - en russe :  (Maksim Aleksandrovič Gončarov) et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou, il joue ses premiers matchs en Superliga en 2006. Il est choisi en 2007 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Coyotes de Phoenix en , en . En 2008, la Superliga est remplacée par une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 19|| 0|| 0|| 0|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga|| 4|| 0|| 2|| 2|| 35|| 3|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 47|| 3|| 3|| 6|| 28|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 47|| 7|| 7|| 14|| 50|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2009-2010|| CSKA Moscou|| KHL || 51|| 4|| 13|| 17|| 52|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH || 61|| 6|| 9|| 15|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 45|| 1|| 3|| 4|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 44|| 2|| 13|| 15|| 112|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014|| CSKA Moscou|| KHL || 21|| 3|| 4|| 7|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Avangard Omsk || KHL || 27|| 3|| 3|| 6|| 100|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Avangard Omsk || KHL || 15|| 1|| 0|| 1|| 16|| 12|| 0|| 1|| 1|| 29
|-
| rowspan=2|2015-2016 || Avangard Omsk || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL ||47 ||3 ||8 ||11 ||61 ||18 ||2 ||2 ||4 ||69
|-
| 2016-2017|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 50|| 1|| 8|| 9|| 114|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2017-2018|| Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 35|| 2|| 3|| 5|| 40|| 30|| 1|| 0|| 1|| 16
|-
| 2018-2019|| HK Spartak Moscou || KHL || 42|| 0|| 6|| 6|| 42|| 6|| 0|| 0|| 0|| 11
|-
| 2019-2020 || HK Spartak Moscou || KHL || 51 || 5|| 7|| 12|| 91|| 2|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2020-2021 || HK Spartak Moscou || KHL || 8|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Khimik Voskressensk || VHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 19|| 0|| 1|| 1|| 8|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 10 || 1 || 0 || 1 || 7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Sibir Novossibirsk || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2022-2023 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 0||0 || +1|| 6||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2009 ||align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 5|| 1||6 || +8|| 12||align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en juin 1989
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Coyotes de Phoenix
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Pirates de Portland
Joueur de l'Avangard Omsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK Spartak Moscou
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk